mitteldeutsch bezeichnet

zu Mitteldeutschland als geographischem Raum gehörig
mitteldeutsche Dialekte, auch Mitteldeutsch

Siehe auch: